Уортингтон () — англоязычная фамилия и топоним. Известные носители:

 Уортингтон, Артур (1852—1916) — британский физик, автор труда «Исследование брызг».
 Уортингтон, Кей (род. 1959) — канадская гребчиха.
 Уортингтон, Найджел (род. 1961) — североирландский футболист, тренер.
 Уортингтон, Нони Мэй (более известная как Анастасия Греческая; 1878—1923) — американская наследница, супруга принца Христофора Греческого и Датского, член датской и греческой королевских семей.
 Уортингтон, Сэм (род. 1976) — австралийский актёр.

Топонимы 
 Уортингтон-Крик — река в США, на западе штата Западная Виргиния.
 Уортингтон-Спрингс — муниципалитет, расположенный в округе Юнион (штат Флорида, США).
 Уортингтон (Индиана) (англ.) — город в округе Грин, штат Индиана, США.
 Уортингтон (Большой Манчестер) (англ.) — район Манчестера, Англия.
  — город в округе Франклин (штат Огайо, США).